Jamamoto Hirosi (1928), japán atléta
 Jamamoto Hirosi (1954), japán politikus
 Jamamoto Hirosi (1962), japán íjász
 Jamamoto Hirosi (1974), japán színész
 Jamamoto Hirosi (1996), profi sógijátékos